Canadian Senior Curling Championships 2013, turniej odbył się w dniach 16-24 marca 2013 w Summerside, Wyspa Księcia Edwarda na lodowisku Silver Fox Curling & Yacht Club.

Obrońcami tytułów mistrzowskich były reprezentacje Alberty. Zwycięzcy będą reprezentować Kanadę na Mistrzostwach Świata Seniorów 2014.

W rywalizacji pań najlepsze okazały się być reprezentantki Nowej Szkocji (Colleen Pinkney), które w finale pokonały 7:6 Albertę (Deb Santos). Trzecie miejsce przypadło zawodniczkom z Manitoby (Lois Fowler).

Konkurencję mężczyzn wygrali przedstawiciele Nowego Brunszwiku (Wayne Tallon), którzy triumfowali w finale nad Ontario (Howard Rajala) 11:3. Na trzecim miejscu uplasowali się curlerzy z Alberty (Wade White).



Kobiety

Runda kwalifikacyjna

Drużyny

Drabinka

Pierwsza eliminacja 
14 marca 2013; 15:30

14 marca 2013; 20:00

Druga eliminacja 
15 marca 2013; 9:00

Round Robin

Drużyny

Klasyfikacja

Sesja 1. 
16 marca 2013; 10:00

Sesja 2. 
16 marca 2013; 19:00

Sesja 3. 
17 marca 2013; 14:30

Sesja 4. 
17 marca 2013; 19:00

Sesja 5. 
18 marca 2013; 10:00

Sesja 6. 
18 marca 2013; 14:30

Sesja 7. 
18 marca 2013; 19:00

Sesja 8. 
19 marca 2013; 10:00

Sesja 9. 
19 marca 2013; 14:30

Sesja 10. 
19 marca 2013; 19:00

Sesja 11. 
20 marca 2013; 10:00

Sesja 12. 
20 marca 2013; 14:30

Sesja 13. 
20 marca 2013; 19:00

Sesja 14. 
21 marca 2013; 12:00

Sesja 15. 
21 marca 2013; 20:00

Sesja 16. 
22 marca 2013; 14:30

Tie-breaker

Play-off

Półfinał 
23 marca 2013; 19:00

Finał 
24 marca 2013; 11:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Runda kwalifikacyjna

Drużyny

Drabinka

Pierwsza eliminacja 
14 marca 2013; 15:30

14 marca 2013; 20:00

Druga eliminacja 
14 marca 2013; 20:00

15 marca 2013; 9:00

Round Robin

Drużyny

Klasyfikacja

Sesja 1. 
16 marca 2013; 14:30

Sesja 2. 
17 marca 2013; 10:00

Sesja 3. 
17 marca 2013; 14:30

Sesja 4. 
17 marca 2013; 19:00

Sesja 5. 
18 marca 2013; 10:00

Sesja 6. 
18 marca 2013; 14:30

Sesja 7. 
18 marca 2013; 19:00

Sesja 8. 
19 marca 2013; 10:00

Sesja 9. 
19 marca 2013; 14:30

Sesja 10. 
19 marca 2013; 19:00

Sesja 11. 
20 marca 2013; 10:00

Sesja 12. 
20 marca 2013; 14:30

Sesja 13. 
21 marca 2013; 8:00

Sesja 14. 
21 marca 2013; 16:00

Sesja 15. 
22 marca 2013; 10:00

Sesja 16. 
22 marca 2013; 19:00

Tie-breaker

Play-off

Półfinał 
23 marca 2013; 19:00

Finał 
24 marca 2013; 11:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa (wersja archiwalna) 
 Serwis na stronach Silver Fox Curling & Yacht Club 

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie
Sport na Wyspie Księcia Edwarda